Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 85 dans le monde.

 Route fédérale 85 en Allemagne
 Route 85 en Ontario, Canada
 U.S. Route 85 aux États-Unis
 Interstate 85 aux États-Unis
 Arizona State Route 85 aux États-Unis
 Route européenne 85
 Route 85 en Islande
  dans certains pays